Соглашение о репарациях между Западной Германией и Израилем (, ) — подписано 10 сентября 1952 года и вступило в силу 27 марта 1953 года. По соглашению Западная Германия должна была выплатить Израилю компенсацию за использование рабского труда во время Холокоста и компенсировать потерю собственности евреев.

Ход событий 
В январе и марте 1951 года правительство Израиля направило ноты четырём державам, оккупировавшим территорию Германии. Поскольку в первые годы после войны евреи не хотели слышать о каких-либо контактах непосредственно с немцами, требование о возмещении было направлено четырём державам. Израиль требовал от Германии возместить расходы по приёму на своей территории 500 тысяч человек — беженцев из Европы. Расходы оценивались в размере 3 тысяч долларов на человека общей суммой в 1,5 млрд долларов. Кроме того, выдвигалось требование возместить потерю собственности в размере 6 млрд долларов.

США, Великобритания и Франция заявили, что они связаны с Германией Парижским репарационным договором и не могут требовать новых репараций. СССР проигнорировал требования.

В сентябре 1951 года канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, выступая в бундестаге, заявил о готовности обсудить возможность выплаты компенсаций.

26 октября 1951 года на встрече представителей международных еврейских организаций в Нью-Йорке под председательством президента Всемирного еврейского конгресса Нахума Гольдмана была образована организация «Конференция по материальным претензиям евреев к Германии» (The Conference on Jewish Material Claims against Germany, Inc.; Claims Conference). В дальнейшем на переговорах «Конференция» выступала как самостоятельная сторона наряду с правительством Израиля.

10 сентября 1952 года было подписано соглашение, по которому Западная Германия должна была выплатить в товарной форме Израилю 3 млрд марок в течение 14 лет. Средства инвестировались в основной капитал, сыграв важную роль в образовании израильской экономики. Выплаты были завершены в 1965 году. Кроме того, 450 млн марок (110 млн долларов) уплачивались «Конференции».

Протесты против соглашения 
Оппозиция в Израиле выступала против заключения соглашения, считая, что таким образом будут прощены и забыты преступления нацистов.

Никакие деньги, по мнению противников получения репараций, не могут искупить убийство шести миллионов евреев, а потому евреи не должны принимать деньги от убийц своих братьев и сестёр. Эту позицию сформулировал лидер парламентской оппозиции Менахем Бегин в своём знаменитом выступлении на иерусалимской площади Сион: Глава еврейского правительства, ради наживы намерен поехать торговать честью народа Израиля и совершать сделку, которая запятнает еврейский народ вечным пятном позора… Каждый немец — это нацист. Каждый немец — это убийца!

На заседании в кнессете Бегин, сравнил Бен-Гуриона с римским прокуратором, а немецкие деньги — со статуей свиньи, которую греки внесли в Иерусалимский Храм. «Мы отдадим наши жизни! Мы оставим наши семьи, мы простимся с нашими детьми, но переговоров с Германией не будет!» — заявил Бегин.

Охрана кнессета установила на крыше здания пулемёты для защиты депутатов. До стрельбы дело не дошло, хотя разъярённые противники получения репарации попытались атаковать кнессет, выбили стекла в его окнах и были жестоко разогнаны полицией.

См. также 
 Компенсации жертвам Холокоста
 Индустрия Холокоста

Примечания

Литература

Ссылки 
 German Holocaust Reparations
 Официальный сайт Claims Conference
 
 The Reparations Agreement of 1952 and the response in Israel

Репарации
Холокост
Конрад Аденауэр
Международные договоры ФРГ
Политические скандалы Израиля
1952 год в Израиле
Международные договоры XX века
1952 год в Германии
Сентябрь 1952 года
1952 год в политике
Последствия Второй мировой войны